Рєпнін (також Репнін, Рєпніна) — російське прізвище. Персоналії:
 Рєпнін (Репнін) Микола Васильович (1734—1801) — військовий і державний діяч Російської імперії, дипломат, поміщик, генерал-фельдмаршал (1796), князь. 
 Рєпнін Петро Петрович (1894—1970) — радягський і російський актор.

 Рєпнін-Волконський Микола Григорович (1778—1845) — російський військовий і державний діяч, генерал від кавалерії (1828), князь. Малоросійський генерал-губернатор з 1816 по 1834 рік.
 Рєпнін-Фомін Флор Пилипович (1778—1857) — російський та український живописець.
Рєпніна
 Рєпніна Варвара Миколаївна (1808—1891) — донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського.

Див. також 
 Рєпніни — князівський рід Російської імперії.

російські прізвища